Калата — топоним. Может означать:

 Калата — прежнее название города Кировграда.
 Калата — западный микрорайон города Первоуральска, бывшая деревня.
 Калата — река, впадает в Чигирское озеро.
 Калата — вариант написания топонима Кальхат.

См. также 
 Калатинский рудник
 Кировградская металлургическая компания